

Cinema 
 Piazza pulita – film del 1974 diretto da Luigi Vanzi

Letteratura 
 Piazza pulita (Poison in Jest) – romanzo di John Dickson Carr del 1932
 Piazza pulita – romanzo di Renato Olivieri del 1991

Televisione 
 Piazzapulita – programma televisivo italiano